Kahler steht für:

 Kahler, Ortschaft der Gemeinde Garnich, Kanton Capellen, Luxemburg

Kahler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kahler (1900–1981), deutsch-amerikanischer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Arnold Kahler, deutscher Kanute
 Erentraud Flügel-Kahler (* 1936), österreichische Mineralogin
 Erich von Kahler (1885–1970), deutscher Soziologe
 Ernst Kahler (1914–1993), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Eugen von Kahler (geb. Eugen Kohn; 1882–1911), tschechischer Maler, Grafiker und Dichter
 Franz von Kahler (1862–??), österreichischer Generalmajor
 Franz Kahler (1900–1995), österreichischer Geologe
 Gottlieb Franz Wilhelm Kahler (1780–1843), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Gustava Kahler (1906–1987), österreichische Geologin und Paläontologin
 Hans-Joachim Kahler (1908–2000), deutscher Generalmajor

 Karl Kahler (Carl Kahler; 1856–1906), österreichischer Maler
 Marlene Kahler (* 2001), österreichische Schwimmerin
 Mathias Kahler-Polagnoli (* 1969), österreichischer Schauspieler

 Susanne Kähler (* 1966), deutsche Museumskundlerin
 Taibi Kahler (* 1943), US-amerikanischer Psychologe und Autor 
 Tobias Kahler (* 1974), deutscher Lobbyist
 Wigand Kahler (1699–1747), deutscher Theologe und Mathematiker
 Wolf Kahler (* 1940), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kahlersberg im Hagengebirge
 Kaler
 Kähler